Hans aus dem Winckel ist der Name folgender Personen:

* 
 Hans Georg aus dem Winckel (1671–1729), schwedischer Brigadegeneral